Zelwa peut désigner en Pologne :

 Zelwa, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Zelwa, village du powiat de Sejny, dans la voïvodie de Podlachie